YSA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sable Island (Nuova Scozia) (Canada)